Por pragmática pode estar à procura de:

Pragmática - ramo da linguística dedicado ao estudo do uso prático da linguagem.
Pragmática - conceito legal de normatização de regras de etiqueta.
Pragmática - conceito derivado da corrente filosófica do pragmatismo.
Pragmática - doutrina místico/filosófica originada a partir do sincretismo entre correntes do pensamento oriental e a tradição gnóstica.

Legislação
Dentre as pragmáticas legais:
Pragmática de 1677 - legislação de Portugal.
Pragmática Sanção - medida adotada na Corte austríaca sobre casamento, e foi modelar em outros sistemas.

Desambiguação